The Moment of Truth — спільний альбом американських реперів C-Bo та Killa Tay, виданий лейблом Siccness.net 7 березня 2006 р. Виконавчий продюсер: C-Bo.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми C-Bo